Mueang Phrae (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phrae, Thailanda, cu o populație de 123.811 locuitori și o suprafață de 756,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 20 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 157 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phrae